Жан-Макс Бельрив (, род. 1958, Порт-о-Пренс) — премьер-министр Гаити в 2009—2011 гг.

Биография 
Бельрив — сын уважаемого врача, покинул в юности родину и обучался в Швейцарии, Франции и Бельгии. Получил степень по политическим наукам и международным отношениям и вернулся на Гаити в 1986 году, незадолго до свержения Жан-Клода Дювалье.

Политика 
В правительстве Жака Эдуара Алексиса занимал пост министра планирования и внешнего сотрудничества.

Был выдвинут 30 октября 2009 года президентом Рене Превалем на смену Мишель Пьер-Луи, которой за день до этого 18 из 29 сенаторов вынесли вотум недоверия. 11 ноября 2009 официально вступил в должность.

Семья 
Бельрив женат, имеет двоих детей.

Премьер-министры Гаити
Премьер-министры, вступившие в должность в 2009 году